Агия Параскеви от гръцкото Αγία Παρασκευή, на български Света Петка е име на редица географски обекти в Гърция и Кипър и може да се отнася за:

 Агия Параскеви, голямо предградие на гръцката столица Атина;
 Агия Параскеви, село в Мала Влахия, Етолоакарнания, Гърция;
 Агия Параскеви, село на остров Лесбос, Гърция;
 Агия Параскеви, село в Гърция, дем Кожани;
 Агия Параскеви, село в Гърция, дем Кожани;
 Агия Параскеви, село в Гърция, дем Касандра;
 Агия Параскеви или Ново село или Еникьой, село в Гърция, дем Седес;
 Баня, по-късно Агия Параскеви, бивше село в Гърция, дем Горуша (Войо);
 Света Петка, гръцко име Агия Параскеви, село в Гърция, дем Кукуш (Килкис);
 Света Петка, гръцко име Агия Параскеви, село в Гърция, дем Лерин (Флорина);
 Суха баня, гръцко име Агия Параскеви, село в Гърция, дем Висалтия.